

Geografia
Butera – comune italiano della provincia di Caltanissetta

Persone
Drew Butera – giocatore di football americano statunitense naturalizzato italiano
Federico Maria Butera – fisico italiano
Gaetano Butera – decoratore, militare e partigiano italiano, vittima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine
Raimondo Butera – pittore italiano
Sam Butera – sassofonista, arrangiatore e bandleader statunitense
Vittorio Butera – poeta italiano

Altro
Palazzo Butera – palazzo di Palermo

Pagine correlate
Federico Butera